Pine Hills – CDP della California
Pine Hills – CDP della Florida